Чемпионат Азии по стрельбе из лука является важнейшим соревнованием для спортсменов-лучников азиатского континента. Организатором соревнования является Азиатская федерация стрельбы из лука.

Список чемпионатов

Asian Indoor Archery Championship

Asian Youth Archery Championships

Asian Para Archery Championships

Asian Field-crossbow Championship

Asian University Archery Championship

Asian Archery Grand Prix

Archery Asia Cup

Ссылки 

Чемпионаты Азии по стрельбе из лука
Стрельба из лука